Encke ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum, südöstlich des Kraters Kepler und nordwestlich von Kunowsky.
Der Kraterrand ist unregelmäßig und wenig erodiert, das Kraterinnere ist flach und weist ein System von Bruchrillen auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Johann Franz Encke offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Encke auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Johann Franz Encke als Namensgeber